Río de Oro (span. für „Gold-Fluss“) steht für:

 Río de Oro, Provinzen in der ehemaligen spanischen Kolonie Spanisch-Sahara
 Río de Oro (Kolumbien), Stadt in Kolumbien
 Río de Oro (Argentinien), Fluss in Argentinien
 Río de Oro (Río Catatumbo), Fluss in Kolumbien
 Río de Oro (Melilla), Fluss in Melilla
 Río de Oro (Río Daule), Zufluss des Río Daule in Ecuador